Als Ochsenturm werden folgende Bauwerke bezeichnet:

 der Beobachtungsturm der Sternwarte Remplin
 der alte Kirchturm bei der Ortschaft Imsum nördlich von Bremerhaven, siehe Ochsenturm (Imsum)
 die Bastei der Burg Auersperg
 ein Turm der alten Stadtbefestigung von Frankfurt-Höchst, siehe Ochsenturm (Höchst)
 ein Turm der alten Stadtbefestigung von Koblenz, siehe Ochsenturm (Koblenz)
 ein Turm der alten Stadtbefestigung von Oberwesel, siehe Ochsenturm (Oberwesel)